Sezon 2005/06 Prvej ligi Srbije i Crne Gore – 14. i ostatnia edycja rozgrywek serbsko-czarnogórskiej Prvej ligi w piłce nożnej, drugiej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Serbii i Czarnogórze.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Prva liga Srbije (grupa serbska) oraz Prva liga Crne Gore (grupa czarnogórska) i występowało w nich łącznie 30 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz Prvej ligi Srbije awansowali bezpośrednio do Super ligi Srbije, a pięć ostatnich drużyn spadło do Srpskiej ligi. Mistrz Prvej ligi Crne Gore oraz drużyny z miejsc od 2 do 7 w sezonie 2006/07 wystąpią w rozgrywkach Prvej crnogorskiej ligi, dwie ostatnie drużyny spadły do Drugiej crnogorskiej ligi, a drużyna z 8. miejsca w tabeli zagra w barażu o pozostanie w Prvej lidze z wicemistrzem Drugiej ligi.

Była to ostatnia edycja rozgrywek Prvej ligi Srbije i Crne Gore i w 2006 roku została zastąpiona przez: 
 Prva crnogorska liga – najwyższa piłkarska klasa rozgrywek w Czarnogórze.
 Prva liga Srbije – druga piłkarska klasa rozgrywek w Serbii.

Prva liga Srbije

Drużyny 

W Prvej lidze Srbije w sezonie 2005/06 występowało 20 drużyn.

 * Po sezonie 2004/05 z 12. miejsca do Super ligi Srbije i Crne Gore awansował FK Voždovac (w czerwcu 2005 klub połączył się z występującym w Super lidze klubem FK Železnik Belgrad, gdzie zajął jego miejsce).

 ** Przed sezonem 2005/06 FK Glogonj (mistrz Srpskiej ligi Vojvodina) oraz FK PSK Pančevo (? miejsce; ? liga) połączyły się i od sezonu 2005/06 będą występowały w Prvej lidze jako FK PSK Pančevo.

Tabela 

 FK Bežanija i FK Mladost Apatin awansowały do Super ligi Srbije 2006/07.
 OFK Niš, RFK Novi Sad, FK Radnički Kragujevac, FK Jedinstvo Ub i FK PSK Pančevo spadły do Srpskiej ligi 2006/07.

Prva liga Crne Gore

Drużyny 

W Prvej lidze Crne Gore w sezonie 2005/06 występowało 10 drużyn.

Tabela 

 FK Rudar Pljevlja, FK Sutjeska Nikšić, FK Kom Podgorica, FK Grbalj Radanovići, FK Mogren Budva, OFK Petrovac i FK Dečić Tuzi pozostały w Prvej crnogorskiej lidze 2006/07.
 FK Zora Spuž przegrała swoje mecze barażowe i spadła do Drugiej crnogorskiej ligi 2006/07.
 FK Bokelj Kotor i FK Mornar Bar spadły do Drugiej crnogorskiej ligi 2006/07.
 * FK Mogren Budva został ukarany 1. punktem ujemnym.

Baraż o grę w Prvej crnogorskiej lidze 
 W barażu o pozostanie w / awans do Prvej crnogorskiej ligi występowało 2 drużyny, które grały o jedno miejsce w Prvej lidze w sezonie 2006/07: 
 FK Zora Spuž – 8. drużyna Prvej ligi Crne Gore  
 FK Mladost Podgorica – 2. drużyna Drugiej crnogorskiej ligi

 FK Zora Spuž przegrała mecze barażowe i spadła do Drugiej crnogorskiej ligi.
 FK Mladost Podgorica wygrał mecze barażowe i awansował do Prvej crnogorskiej ligi.

Zobacz też 
 Super liga Srbije i Crne Gore u fudbalu 2005/06
 Srpska i Crnogorska liga u fudbalu 2005/06

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Serbii
2006 w Serbii
2005 w Czarnogórze
2006 w Czarnogórze